La famille Laurens est une famille française originaire de l'Aveyron. À cette famille appartiennent deux hommes politiques au .

Histoire 
La famille Laurens est originaire de la commune de Lacroix-Barrez, située dans le Carladès (région du nord de l'Aveyron). 

À l'époque contemporaine, sous la quatrième puis cinquième République, deux frères, Camille et Robert Laurens, ont occupé des fonctions politiques.

Filiation

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Camille Laurens
 Robert Laurens

Famille française
Famille du Rouergue et du Quercy